Il singolare del torneo di tennis Lagos Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kjell Johansson che ha battuto in finale Robin Drysdale 9-8, 6-3.

Teste di serie 

 Assente
 Jürgen Fassbender (quarti di finale)
 Kjell Johansson (campione)
 Robin Drysdale (finale)

 Assente
 George Hardie (secondo turno)
 Ismail El Shafei (semifinali)
 Frank Gebert (primo turno, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lagos Open 1978